A lombard az alábbiakat jelentheti:

Lombardok vagy longobárdok, valamikori germán nép, illetve kihalt nyelvük.
Szó szerinti jelentése : hosszú szakallú  (Longo bart )
Lombardok vagy lombardiaiak, a ma jórészt Olaszország területén elhelyezkedő Lombardia történelmi régió lakói.
Lombard nyelvek (vagy lumbaart, lumbart), a főleg Észak-Olaszországban beszélt újlatin nyelv vagy nyelvek.

Lásd még:
Lombardhitel: jegybankok nyújtotta hitelfajta.
 lombard stílus az építészetben